Giuseppe Papadopulo (2 de fevereiro de 1948 em Casale Marittimo, Pisa).

Anteriormnete foi treinador da Società Sportiva Lazio e da Unione Sportiva Città di Palermo e do Unione Sportiva Lecce.

Papadopulo
Papadopulo
Futebolistas da Associazione Sportiva Livorno Calcio
Futebolistas da Società Sportiva Lazio
Futebolistas da Unione Sportiva Salernitana 1919
Futebolistas da Associazione Sportiva Bari
Treinadores da Società Sportiva Robur Siena
Treinadores da S.S. Lazio
Treinadores do Palermo Football Club
Treinadores da US Lecce
Treinadores do Bologna F.C.
Italianos de ascendência grega